Trattato di San Ildefonso (1777) – trattato tra Spagna e Portogallo riguardante la spartizione di territori sudamericani
Trattato di San Ildefonso (1796) – trattato tra Spagna e Francia riguardante l'alleanza tra i due paesi e la combinazione delle loro forze contro la Gran Bretagna
Trattato di San Ildefonso (1800) – trattato segreto tra Spagna e Francia riguardante l'alleanza tra i due paesi, la combinazione delle loro forze contro la Gran Bretagna e la spartizione di territori in America